Uwaga: tylko podstawowy Top 100 wzięty pod uwagę. 

Piosenki Topu Wszech Czasów Programu Trzeciego Polskiego Radia oraz Radia 357. W zestawieniu za 2021 i 2022 w Topie Radia 357 brak polskich utworów.

Top Wszech Czasów Programu III Polskiego Radia

Polskie utwory
69 piosenek pojawiło się w zestawieniu Top 100 w latach 1994-2019.

0-9

A

B

C

D

E

G

J

K

L

M

N

O

P

S

Ś

T

W

Z

Zagraniczne utwory
244 utwory zagranicznych wykonanwców pojawiło się w zestawieniu w latach 1994-2022.

(

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Sa-Sl

Sm-Sz

T

The

U

W

Y

Z

Legenda

Piosenki Topu „Zerowego”
Lista piosenek, które pojawiły się tylko w Topie „zerowym” z 1983 roku i nie udało im się wejść, do pierwszej setki w kolejnych edycjach.

Polskie utwory

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

O

P

0-9

S

T

U

V

W

Top Wszech Czasów Marka Niedźwieckiego w Radiu Złote Przeboje

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne Archiwum Audycji Marka Niedźwieckiego • TOP Wszech Czasów Programu III Polskiego Radia
 Archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego: (TWC)

Radiowe listy przebojów (audycje)